Gehrden ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Gehrden, Stadt in der Region Hannover in Niedersachsen
 Gehrden (Brakel), Ortsteil der Stadt Brakel im Kreis Höxter in Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil Gehrden der Gemeinde Jork im Landkreis Stade in Niedersachsen
 Gehrden (Winsen), Ortsteil der Stadt Winsen (Luhe) im Landkreis Harburg in Niedersachsen
 Gehrden (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld

Bauwerk:
 Kloster Gehrden, ehemalige Benediktinerinnenabtei in Brakel

Gehrden ist der Familienname von:
 Gregor von Gehrden († 1590), deutscher Maler

Siehe auch:
 Gerden